Jméno a příjmení Petr Janda nese více různých osobností:

 Petr Janda (* 1942) – český hudebník
 Petr Janda (architekt) (* 1975) – český architekt
 Petr Janda (fotbalista) (* 1987) – český fotbalista
 Petr Janda (herec) (1967–2001) – český herec